Albal, une commune de la Communauté valencienne en Espagne.

Albal eput aussi désigner :
 Albal, une marque de papier d'emballage en aluminium.